Gasse bezeichnet:

 Weg, eine Straße zwischen eng beieinander stehenden Häusern
 Straße, allgemeiner kleinere Verkehrswege
 Rettungsgasse, in Deutschland und Österreich bei einem Stau zu bildende Durchfahrt für Einsatzfahrzeuge
 Gasse (Theater) ein Streifen einer Theaterbühne
  Gießbach (Typografie), im Druckwesen senkrecht oder im immer gleichen Abstand leicht versetzt untereinander stehende Wortzwischenräume
 Rufnummerngasse, im Telekommunikationswesen ein bestimmter Bereich von Telefonvorwahlen
 Gasse (Rugby), eine Spielsituation in der Rugby-Sportart Rugby Union

Gasse ist der Name folgender Personen:

 Ferdinand Gasse (* 1780, † um 1840), französischer Violinist und Komponist
 Françoise Gasse (1942–2014), französische Geowissenschaftlerin
 Heinz-Peter Gasse (* 1952), deutscher Politiker (SPD)
 Hermann Gasse, deutscher Fußballspieler 
 Holger Gasse (* 1969), deutscher Politiker (CDU)
 Marcelo van Gasse (* 1976), brasilianischer Fußballschiedsrichterassistent

Gasse ist der Name folgender Orte:

 Gasse (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Gasse (Rottach-Egern), Ortsteil der Gemeinde Rottach-Egern, Landkreis Miesbach, Bayern
 Gasse (Schöllkrippen), einen früheren selbstständigen Ort, der heute mit Schöllkrippen in Bayern baulich verwachsen ist
 Gasse (Gemeinde Leutasch), Ortsteil von Leutasch, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Gasse (Gemeinde Gries), Rotte in Gries am Brenner, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Siehe auch:
 Hintere Gasse
 Gassée
 Gassen